Hromec bezeichnet:
 Hromec (Kroatien), Dorf in der Gemeinde Đurmanec in Kroatien
 (24862) Hromec, Asteroid
 Arnošt Hromec, slowakischer Arzt und Namensgeber eines Asteroiden